Kologo est un toponyme pouvant désigner : 
 Kologo, un village de la région de Worodougou en Côte d'Ivoire,
 Kologo (Mali),
 Kologo (Ghana),
 Kologo (Burkina Faso).